Nero kan syfta på:

Personer

Från Romerska riket
 Nero (37–68), kejsare
 Nero Claudius Drusus (38–9 f.Kr.), fältherre
 Tiberius Claudius Nero, flera personer 
 Tiberius Claudius Nero (praetor 42 f.Kr.), statsman
 Tiberius Claudius Nero, känd som Tiberius (42 f.Kr.–37 e.Kr.), kejsare,
 Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus, känd som Claudius (10 f.Kr.–54 e.Kr.), kejsare

Från nyare tider
 Daniella Nero (född 1989), svensk simhoppare
 Franco Nero  (född 1941), italiensk skådespelare
 Jesus del Nero (född 1982), spansk tävlingscyklist
 Simone Del Nero (född 1981), italiensk fotbollsspelare

Geografi

Antarktis 

 Mount Nero,

Andra geografiska namn
Listan gör inte anspråk på att vara fullständig. Namnen har insamlats manuellt. Artiklar saknas för namnen från Italien och USA. De länkade artiklarna är med få undantag automatskt genererade.

 Nero Islandm Kanada
 Nero Lake, Kanada, (USA)

 Corno Nero, (3 x Italien)
 Kaló Neró, bergstopp, norra Grekland
 Kalo Nero, by, södra Grekland
 Lago Nero, Schweiz
 Monte Nero, Slovenien, slovenskt namn Krn
 Monte Nero (olika betydelser), (8 x Italien)
 Papa Nero Beach, Grekland
 Pizzo Nero (Italien) och Schweiz
 Sasso Nero, (2 x Italien), Schweiz
 Vrachonisída Neró, Grekland
 Xinó Neró, Grekland

Annat
Nero (datorprogram) – programvara för CD/DVD-bränning
Nero (skivbolag) – svenskt skivbolag

Robotskapade Antarktisförgreningar